УПСН (UPCN Vóley) — волейбольный клуб, выступающий в чемпионате Аргентины. Базируется в городе Сан-Хуан. Принадлежит профсоюзу Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

История 
Клуб основан в 2007 году. С 2009 года играл в сильнейшей лиге Аргентины — Liga Argentina de Voleibol — Serie A1. В 2011—2016 годах завоевал пять подряд титулов чемпионов страны, став одним из самых успешных клубов в истории чемпионата.

Первым тренером был Алехандро Баррионуэво.

Достижения 
Чемпионат Аргентины 
 (6): 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16
 (1): 2009-10 

Клубный чемпионат Южной Америки 
 (3): 2011, 2012, 2014 
 (2): 2010, 2016 

Клубный чемпионат мира 
 (2): 2014, 2015

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (в Архиве Интернета)
 Состав клуба на сайте клубного чемпионата мира 2016.

Волейбольные клубы по алфавиту
Волейбольные клубы Аргентины